Příjmení Najman nosí více významných osobností:

 Josef Václav Najman (1882–1937) – český politik, redaktor, autor ekonomických publikací, novinář a představitel živnostenské strany
 Karel Najman (* 1956) - český hokejista
 Ondřej Najman (* 1998) – český lední hokejista
 Veronika Puterková-Najmanová (1944–???) – slovenská a československá politička
 Zdeněk Najman (1928–1974) – český herec, osobitý komik a bavič

podobná příjmení
 Naumann
 Neumann